Rokytne, une ville dans l’oblast de Kiev ;
 Rokytne (oblast de Rivne).